Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Anastasija Myskina 5-7, 6-0, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Anastasija Myskina (finale)
 Chanda Rubin (quarti di finale)

 Ai Sugiyama (semifinali)
 Vera Zvonarëva (primo turno)
 Nadia Petrova (semifinali)
 Assente
 Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Tina Pisnik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 2003